Gnos ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Gnos (1866–1930), Schweizer Politiker
 Leonor Gnos (* 1938), Schweizer Lehrerin, Schriftstellerin und Lyrikerin